Karen Hantze e Billie Jean King hanno battuto in finale  Jan Lehane e Margaret Smith Court 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sandra Reynolds /  Renee Schuurman (quarti di finale)
 Ann Haydon-Jones /  Christine Truman (ottavi di finale)

 Jan Lehane /  Margaret Smith Court (finale)
 Sally Moore /   Lesley Turner (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1961